Istiodactylidae è una piccola famiglia estinta di pterosauri pterodactyloidi vissuti nel Cretaceo inferiore, circa 130-120 milioni di anni fa (Barremiano-Aptiano), i cui resti sono stati scoperti in Cina e in Inghilterra. Questa famiglia è stata nominata nel 2001 dopo che il genere tipo Istiodactylus, è stato scoperto non essere un membro del genere Ornithodesmus.

Sistematica e distribuzione 
 
I resti fossili di taxa che possono essere assegnati con una certa sicurezza a Istiodactylidae, sono stati trovati in Inghilterra e in Cina, in rocce risalenti all'inizio del Cretaceo inferiore (Barremiano-Aptiano). Arbor e Currie (2011) descrissero il genere canadese Gwawinapterus beardi come membro di Istiodactylidae, vissuto nel Cretaceo superiore (Campaniano superiore); tuttavia, Witton (2012) ha suggerito che il modello di sostituzione dei denti in questo taxon non corrispondeva a quello degli pterosauri, suggerendo che il taxon canadese potrebbe non essere uno pterosauro. Ulteriori ricerche hanno suggerito che la specie possa essere in realtà un pesce. Una delle specie più antiche della famiglia potrebbe essere Archaeoistiodactylus linglongtaensis, dal Giurassico medio della Cina; tuttavia, è stato anche suggerito che l'esemplare olotipico di questa specie potrebbe effettivamente essere un esemplare scarsamente conservato di Darwinopterus. Hongshanopterus, un presunto istiodactylo dalla Cina, è stato riclassificato come membro non-istiodactylo di Ornithocheiroidea di incerta collocazione filogenetica secondo le analisi di Witton (2012).

Gli istiodactyli erano pterosauri di medie dimensioni con fauci piatte e arrotondate, superficialmente simili al becco di un'anatra. Avevano denti piccoli che rivestivano le mascelle, adattamento osservato soprattutto nei generi più evoluti, come Istiodactylus.

Classificazione 

Di seguito è riportato un cladogramma che mostra il posizionamento filogenetico di questo gruppo all'interno di Pteranodontia, basato sugli studi di Andres e Myers (2013):

Il cladogramma seguente è una topologia recuperata dagli studi di Kellner et al. (2019). In questa analisi, Kellner et al. hanno recuperato Istiodactylidae all'interno del gruppo più inclusivo Istiodactyliformes, e assegnato sia Istiodactylus che Liaoxipterus a una nuova sottofamiglia chiamata Istiodactylinae, ma hanno mantenuto Nurhachius come membro basale.

Paleobiologia

Stile di vita 
A differenza della maggior parte degli ornitocheiroidi, gli istiodactyli presentano una fisiologia adatta a una vita terrestre e molti dei loro fossili sono stati trovati in depositi d'acqua dolce. Gli istiodactylidi sono considerati gli equivalenti pterosauri degli avvoltoi, nutrendosi di piccoli animali al suolo, o di carcasse. Rimane un mistero se gli istiodactylidi fossero in grado di nuotare come la maggior parte dei pterosauri, che vivevano in prossimità dell'acqua.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri